

Села:
 Бригинці — Чернігівська область, Ніжинський район, Бобровицька міська громада
 Бригинці — Чернігівська область, Чернігівський район, Козелецька селищна громада